Emaer est un patronyme porté notamment par :
 Fabrice Emaer (1935-1983), propriétaire de clubs parisiens
 Paul Emaer, secrétaire de la confédération syndicale des familles

EMAER est aussi l’acronyme de l’état-major des  forces aériennes du Brésil

Références

Liens externes